

Аскіно — присілок, Архангельський район, Башкортостан
 Аскіно — село, Аскінський район, Башкортостан